Micheloni ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Micheloni (1925–2000), italienischer Fußballspieler
 Egidio Micheloni (1913–1992), italienischer Fußballspieler
 Claudio Micheloni (* 1952), italienischer Politiker